Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Gołkowski – polski nauczyciel, powstaniec styczniowy
 Franciszek Gołkowski – polski szlachcic i urzędnik państwowy
 Józef Gołkowski – polski sędzia
 Kazimierz Gołkowski – polski szlachcic i urzędnik państwowy
 Marek Gołkowski – polski dyplomata
 Michał Gołkowski – polski pisarz